Ylönen ist der Name folgender Personen:

 Antti Ylönen (* 1983), finnischer Eishockeyspieler
 Harri Ylönen (* 1971), finnischer Fußballspieler
 Juha Ylönen (* 1972), finnischer Eishockeyspieler
 Lauri Ylönen (* 1979), finnischer Musiker und Sänger der Band The Rasmus
 Petri Ylönen (* 1962), finnisch-französischer Eishockeytorwart
 Sebastian Ylönen (* 1991), finnisch-französischer Eishockeytorwart
 Tatu Ylönen (* 1968), finnischer Informatiker und Entwickler des SSH-Protokolls
 Vilho Ylönen (1918–2000), finnischer Skisportler und Sportschütze